Экономические очерки — книга российского экономиста В. К. Дмитриева, одно из наиболее значимых произведений в истории российской экономической науки.

Структура 
Книга включает три так называемых очерка (14 глав):
 Очерк 1. Теория ценности Д. Рикардо: опыт точного анализа (Введение и 4 ненумерованные главы) (1898);
 Очерк 2. Теория конкуренции Ог. Курно (7 глав) (1902);
 Очерк 3. Теория предельной полезности (3 главы и Заключение) (1902).

В 1904 г. все три очерка вышли в одной книге под названием: «Экономические очерки. Серия I-я. Опыт органического синтеза теории ценности и теории предельной полезности». Ученый намеревался подготовить вторую серию, которая также должна была включать 3 очерка: о теории ренты, промышленных кризисов и денежного обращения, но планы экономиста остались неосуществлёнными.

Идеи 
Российский ученый сформулировал ряд идей современной экономической науки — например, анализ при помощи метода «затраты-выпуск», определение цен производства; а также, как это видно из полного названия книги, попытался осуществить синтез трудовой теории ценности и маржинальных конструкций.

В рамках работы, ученый подвергает анализу и ревизии основные положения теории трудовой ценности и ренты Д. Рикардо, концепции распределения И. фон Тюнена, модели конкуренции О. Курно и основные положения маржинализма при помощи математических методов. Например, ученый утверждает, что Д. Рикардо не проводил четкой границы между редкими и монопольными продуктами; отмечает, что уже Ф. Галиани имел четкое представление об относительности потребительской ценности; замечает, что уже Ж. Дюпюи осознавал разницу между совокупной и предельной полезностью.

Переводы и переиздания 
Книга В. К. Дмитриева переведена на французский и английский языки:

 Essais Economiques — Esquisse de synthèse organique de la théorie de la valeur travail et de la théorie de l’utilité marginale. P., 1968
 Economic Essays on Value, Competition and Utility. Camb., 1974.

В 2001 году книга переиздана в России (М., издание ГУ-ВШЭ).

Примечания

Литература 
 Samuelson P. A. (1975) Review of V. K. Dmitriev // Journal of Economic Literature. Vol. 13. No. 2. June
 Skourtos M. (1986) Market Processes in a Ricardian Framework: the Case of V. K. Dmitriev // Metroeconomica. Volume 38. Issue 3. October 1986, pp. 229—255
 Schütte F. (2002) Die ökonomischen Studien V. K. Dmitrievs. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum politicarum
 Клюкин П. (2005) Развитие теории ценности в «Экономических Очерках» В. К. Дмитриева. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ссылки 
 Публикация ГУ-ВШЭ. HSE.Ru

Экономические сочинения